Валле () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Валле, Ла-Регрипьер, Ла-Шапель-Элен, Ле-Палле и Музийон.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли коммуны упразднённого кантона Ле-Лору-Ботро.

С 1 января 2016 года состав кантона снова изменился: коммуны Барбеша и Ла-Шапель-Бас-Мер образовали новую коммуну Диват-сюр-Луар.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Валле (9 460 чел.)
 Диват-сюр-Луар (6 975 чел.)
 Ла-Буасьер-дю-Доре (1 054 чел.)
 Ла-Регрипьер (1 525 чел.)
 Ла-Ремодьер (1 290 чел.)
 Ла-Шапель-Элен (3 357 чел.)
 Ле-Ландро (3 083 чел.)
 Ле-Лору-Ботро (8 397 чел.)
 Ле-Палле (3 257 чел.)
 Музийон (2 865 чел.)
 Сен-Жюльен-де-Консель (7 392 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,8 % голосов против 19,8 % у Марин Ле Пен и 19,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,2 %, Франсуа Фийон – 20,7 %, Жан-Люк Меланшон – 19,4 %, Марин Ле Пен – 16,7 %; 2 тур: Макрон – 74,2 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,8 %, Франсуа Олланд — 25,7 %, Марин Ле Пен — 14,1 %; 2 тур: Саркози — 50,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют бывший член совета коммуны Валле Шарлотта Люкьо (Charlotte Luquiau) (Разные правые) и член совета коммуны Сен-Жюльен-де-Консель Жан-Пьер Марше (Jean-Pierre Marchais) (Республиканцы).

Ссылки